Корсон (Торсон) (; умер после 790) — граф Тулузы (778—790).

В 778 году Карл Великий образовал новое Аквитанское королевство, провозгласив его королём своего новорождённого сына Людовика Благочестивого. Опекуном и регентом при малолетнем правителе был назначен самый могущественный из местных правителей, граф Тулузы Корсон. Корсон фактически управлял Аквитанским королевством в отсутствие малолетнего короля Людовика, сопровождавшего своего отца в походах в Италию и Центральную Европу.

В 788 году Корсон был разбит восставшим герцогом Васконии Адальриком, взят в плен и отпущен на свободу после того, как дал клятву никогда больше не выступать с оружием против Васконии. Узнав об этом, в 790 году Карл Великий сместил Корсона, назначив на его место Гильома Желонского.

Примечания

Литература

Ссылки 
 l’Enigme Sacrée

Правители Европы VIII века
Графы Тулузы
Герцоги Аквитании